The Ring — американський місячник, присвячений боксу
 RING — болгарський спортивний телеканал
 Ring Ring — дебютний альбом шведського гурту ABBA, випущений в 1973 році
 Ring — до 2019 року, коли його перейменовано на Джамі — професійний програмний VoIP-клієнт, що підтримував роботу за протоколами SIP і IAX2

Див. також 
 Ринг (значення)
 Кільце